Sergej Vasil'evič Rachmaninov – compositore, pianista e direttore d'orchestra russo naturalizzato statunitense
 Rachmaninoff – vodka tedesca
 4345 Rachmaninoff – asteroide della fascia principale